De Gooijer (Wolvega) - molen in Wolvega
 De Gooyer (Amsterdam) - molen in Amsterdam.
 Rijk de Gooyer - Nederlands acteur, schrijver en columnist.
 Ruth de Gooijer (1953 - 2008) - regisseur, dramaturge en toneelschrijver